Чемпионат Ленинграда по футболу 1934  стал ХХХIII-м первенством города. 

Чемпионат был  проведен спортивными секциями при Ленинградском областном совете профессиональных союзов (ЛОСПС) и Ленинградском областном совете физической культуры (ЛОСФК) как единое первенство — высшая группа (в этом сезоне носившая название «первая группа») разыгрывала первенство Ленинграда, все остальные группы — первенство ЛОСПС.

Победителем в старшей (I) группе среди первых команд стала команда «Красная заря».

Организация и проведение турнира 

Чемпионат проводился в 11 основных и трех так называемых «литерных» группах численностью до 9 клубов каждая (всего 103 клуба), выставлявших в старших группах по 5 команд (всего 404 команды и свыше 7 тысяч футболистов). Чемпионы определялись по каждой из команд и в «клубном зачете» с учетом дифференцированного числа очков в зависимости от старшинства команды.

Первоначально спортивный календарь предполагал проведение отдельного двухкругового весеннего первенства, которое стартовало 19 мая. Однако чрезмерная занятость ведущих футболистов в различных сборных командах (подготовка и участие в Матче трех городов, междугородних и международных матчах и профсоюзных соревнованиях, пришедшихся на указанный период), а также увлечение так называемой «поездкоманией» (когда практически все команды отправлялись в турне из коммерческих соображений, формально обосновывая их необходимостью развития футбола в регионах, не сообразуясь при этом с календарем первенства города, на что в футбольном руководстве «закрывали глаза») привели к фактическому срыву проведения весеннего первенства (особенно среди главных команд — так, первые команды «Красной зари» и «Динамо» не сыграли и трети от запланированных матчей).

В результате весеннее первенство было объявлено сначала первым кругом осеннего первенства, но даже и в этом качестве не было закончено; в конечном итоге состоявшиеся матчи не были учтены как соревновательные. Единственным спортивным результатом его было определение команд второй группы, допущенных к участию в сильнейшем дивизионе (пополненном с 6 до 9 клубов).

Таким образом, в первой (I) группе выступали 9 клубов:

 «Динамо»
 «Красная заря»
 «Большевик»
 Завод им.Энгельса
 
 
 «Промкооперация» — переведен по итогам весеннего круга из II группы
 Завод им.Сталина — переведен по итогам весеннего круга из II группы
 ЛДКА — новообразованный клуб, представляющий военное ведомство; включен решением ЛОСФК сразу в I группу

Ход турнира (I группа, первые команды) 
Чемпионат стартовал 18 августа. Игры прошли в один круг.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Матчи

Матч победителя со сборной 
Традиционный выставочный матч победителя со сборной всех остальных команд турнира (своеобразная «инаугурация» нового чемпиона) состоялся 4 ноября: победитель первенства среди первых команд «Красная заря» обыграла сборную Ленинграда со счетом 2:1.

Клубный зачет

I группа 
Победители в «младших» командах

 II —  «Промкооперация»
 III —  «Балтвод»
 IV —  «Динамо»
 V —  «Динамо»

«Клубный зачет»

 Победитель —  «Динамо»;
 2 место — «Красная заря»
 3 место — «Промкооперация»

Ротация между группами осуществлялась на основе результатов «клубного зачета»: занявший последнее место Завод им.Энгельса перешел на будущий сезон во II группу, занявшие 7 и 8 места ЛДКА и ЛОС сыграли с победителями в «клубном зачете» во II группе ГИФК и «Красным путиловцем». По итогам турнира в один круг (в «клубном зачете», при этом учитывались уже сыгранные матчи в своих группах) право в будущем сезоне выступать в I группе завоевали клубы ЛОС и ГИФК.

«Младшие» группы 
«Клубный зачет»

 II —  ГИФК
 III — Завод им.Кулакова
 IV — «Двигатель»
 V — «Красный октябрь»
 VI — 5-й район Октябрьской ЖД
 VII — завод «Прогресс»
 VIII — «Красный ткач»
 IХ — завод «Марксист»
 Х — Связь
 ХI — Водотрансприбор

Примечания

Литература

Ссылки 

 Газета «Спартак» (Ленинград) за 1934 год
 Журнал «Физкультура и спорт» за 1934 год
 Газета «Красный спорт» за 1934 год
 footballfacts.ru

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Региональные футбольные турниры СССР
Футбол в СССР в 1934 году
1934 год в Санкт-Петербурге